Charles Francis Richter — sismólogo estadunidense
 Escala de Richter — escala de quantificação da magnitude de sismos